Auberg heißen die folgenden geographischen Objekte:

 Auberg, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Auberg (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Auberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Auberg (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Auberg (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Auberg (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern
 Auberg (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Auberg (Gemeinde Bergheim), Ort bei Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Auberg (Gemeinde Elixhausen), Ortsteil von Elixhausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Auberg (Gemeinde Aich), Ortsteil von Aich, Bezirk Liezen, Steiermark
 Auberg (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Berge:
 Auberg (Ybbstaler Alpen), 932 m, bei Gaflenz im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Auberg (Salzkammergut-Berge), 907 m, bei Burgau am Attersee im Salzkammergut, Land Salzburg  
 Auberg (Waldviertel), 811 m, bei Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, Niederösterreich  
 Auberg (Eifel), Felsen rechts der Kyll in Gerolstein
 Auberg (Mülheim), Höhe links der Ruhr in Mülheim an der Ruhr

Siehe auch:
 Auenberg